Голубинский, Дмитрий:
 Голубинский, Дмитрий Михайлович (1880—1958) — русский и советский актёр.
 Голубинский, Дмитрий Фёдорович (1832—1903) — русский учёный, богослов, педагог и духовный писатель.